— феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо (1623—1871), в провинции Ямасиро на острове Хонсю (современная префектура Киото).

Краткая история 
Административный центр княжества: замок Ёдо (современный Фусими, район Киото).

Доход хана:

 1623—1633 годы — 35 000 коку риса
 1633—1669 годы — от 100 до 736 000 коку
 1669—1723 годы — 60 000 коку риса
 1723—1871 годы — 102 000 коку

Первым правителем княжества в 1623 году стал Мацудайра Садацуна (1592—1652), третий сын Мацудайра Садакацу (сводного брата сёгуна Токугава Иэясу). В 1633 году он был переведен в Огаки-хан (провинция Мино).

В 1633 году следующим даймё Ёдо-хана был назначен Нагаи Наомаса (1587—1668), бывший ранее правителем княжества Кога (провинция Симоса). В 1658 году Нагаи Наомаса уступил власть своему старшему сыну Нагаи Наоюки (1614—1673), в 1669 году его перевели в княжество Миядзу-хан в провинции Танго.

В 1669 году Ёдо-хан перешел во владение Исикава Нориюки (1634—1707), бывший правитель княжества Исэ-Камеяма (провинция Исэ). Его потомки управляли княжеством до 1711 года. Его внук Исикава Фусаёси (1704—1764) в 1711 году был переведен в Биттю-Мацуяма-хан.

В 1711—1723 годах княжеством владел род Мацудайра, боковая ветвь династии Токугава.

В 1723—1871 годах Ёдо-хан находилась под властью рода Инаба, двенадцать представителей которой занимали княжеский престол.

В 1868 году после разгрома императорской армией сил сёгуната Токугава в битве при Тоба — Фусими последний правитель Ёдо-хан Инаба Масакуни отказался впустить в свой замок разбитое войско сёгуна Токугава Ёсинобу.

Ёдо-хан был ликвидирован в 1871 году.

Правители княжества 
 Род Мацудайра, 1623—1633 (симпан-даймё)

 Род Нагаи, 1633—1669 (фудай-даймё)

 Род Исикава (1669—1711) (фудай-даймё)

 Род Мацудайра (ветвь Тода), 1711—1717 (фудай-даймё)

 Род Мацудайра (ветвь Огю), 1717—1723 (фудай-даймё)

 Род Инаба, 1723—1871 (фудай-даймё)

Литература

Ссылки 
 

Ханы Японии